Е́льцин или Ельци́н — русская фамилия, образованная от топонима Елец. Возможен переход фамилии Елчин,  в фамилию Елцин (Ельцин). Распространена на Урале. Варианты — Елчин, Ельчин, Эльчин.

Носители фамилии 
 Ельцин, Борис Николаевич (1931―2007) — советский и российский государственный деятель. Первый Президент Российской Федерации (1991—1999).
 Ельцин, Сергей Витальевич (1897―1970) ― советский дирижёр, народный артист РСФСР.

 Ельцина, Елена Борисовна (род. 1957; в замужестве Окулова) — старшая дочь Бориса Ельцина.
 Ельцина, Зинаида Яковлевна (1854—1927) — врач, первый русский сифилидолог-женщина.
 Ельцина, Клавдия Васильевна (1908―1993) — мать Бориса Ельцина.
 Ельцина, Наина Иосифовна (род. 1932) — супруга Бориса Ельцина.
 Ельцина, Татьяна Борисовна (род. 1960; во втором браке Дьяченко, в третьем Юмашева) — младшая дочь Бориса Ельцина.

Личное имя 
 Ельцин Альварес (род. 1994) — гватемальский футболист.
 Ельцин Жак (род. 1991) — бразильский легкоатлет-паралимпиец. Чемпион Парапанамериканских игр.
 Ельцин Овандо (род. 1997) — боливийский футболист.
 Ельцин Техеда (род. 1992) — коста-риканский футболист.

См. также 
 Ельцин-центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноимённого фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити.
 Ельцин. Три дня в августе — художественный фильм о московских событиях 18—21 августа 1991 года.
 Проект «Ельцин» — кинофильм Роджера Споттисвуда, политический триллер, посвящённый выборам Президента России в 1996 году.
 
 Система звезды Ельцина — место действия романа «Честь королевы», второго в серии научно-фантастических книг написанных Дэвидом Вебером.